Мула:

 Мула — одна из накшатр в индийской астрологии.
 Мула — река в Испании.
 Мула — муниципалитет в испанской провинции Мурсия.
 Мула — городок в австралийском штате Квинсленд.
 Мула — фильм 2007 года (США).

Персоналии 
 Мула, Алекс (род. 1996) — испанский футболист, вингер клуба «Малага».
 Мула, Инва (род. 1963) — албанская оперная певица (лирическое сопрано).
 Мула, Фредерик (1703—1782) — швейцарский математик, член Петербургской академии наук.

См. также 
 Невероятная Мула